Amaryllis (plantengeslacht), een plantengeslacht
 Hippeastrum, een verwant plantengeslacht waarvoor Amaryllis een oude volksnaam is
 Amaryllis (kreeftengeslacht), een kreeftengeslacht
 Amaryllis (Shinedown), een album van Shinedown uit 2008
 een meisjesnaam, onder meer gedragen door:
 Amaryllis Temmerman (1975), Belgisch actrice, presentatrice en zangeres
 Amaryllis Uitterlinden (1983), Belgisch singer-songwriter en actrice